Animal Planet se poate referi la:
Animal Planet un post de televiziune
Animat Planet Show o emisiune de divertisment transmisă de postul de televiziune din România Antena 1